Fantazija može značiti:

 Mašta,  psihički proces.

 Fantazija (1940.), američki animirani film fantastike iz 1940. 
 Fantazijske novčanice, označava izdanja slična novcu.